Re Riccardo I d'Inghilterra (1157-1199) – re d'Inghilterra, soprannominato "Riccardo Cuor di Leone"
 Re Riccardo II d'Inghilterra (1367-1400) – re d'Inghilterra
 Re Riccardo III d'Inghilterra (1452-1485) – re d'Inghilterra